
Molekulska formula -{C3H9N}- se može odnositi na:

 Propilamin
 Etilmetilamin
 Izopropilamin
 Trimetilamin